$ Може означати:
 Символ долара — символ валют, таких як долар, песо, реал, а також історичних валют.
 $ — сігіл у програмуванні.
 n$ — позначення  подвійного факторіала.
 $ — другий студійний альбом Марка Султана, що складається з тринадцяти творів.
 Долар $ (саундтрек) — саундтрек Квінсі Джонса, написаний до фільму Річарда Брукса «Долари».
 Долари (фільм) (або$) — фільм Річарда Брукса, що вийшов в 1971 році.